Термин примитивизм может обозначать:

 Примитивизм — направление в изобразительном искусстве, использующее в создании художественного образа сознательное упрощение формы наподобие детского творчества или произведений первобытного искусства.
 Упрощённый, примитивный подход к сложным вопросам.
 Анархо-примитивизм — анархическая критика истоков и достижений цивилизации.